Lynceus är ett släkte av kräftdjur. Lynceus ingår i familjen Lynceidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Lynceus